Prva hrvatska nogometna liga 2012./13. (službeno MAXtv Prva Liga) bila je 22. sezona Prve hrvatske nogometne lige koja je započela 21. srpnja 2012. i završila 26. svibnja 2013. Sezona se sastojala od 2 dijela: jesenskog i proljetnog. Jesenski dio je trajao od 21. srpnja do 8. prosinca 2012. (prvih 19 kola prvenstva), a proljetni od 16. veljače do 26. svibnja 2013. (zadnjih 14 kola).

Konačna ljestvica nakon 33. kola

Rezultati

Wikipoveznice 
 2. HNL 2012./13.
 3. HNL 2012./13.
 4. rang HNL-a 2012./13.
 5. rang HNL-a 2012./13.
 6. rang HNL-a 2012./13.
 7. rang HNL-a 2012./13.
 Hrvatski nogometni kup 2012./13.

Vanjske poveznice
 

2012./13.
 1